

Toponymie 
 Blancafort : commune française située dans le département du Cher
 Blancafort : commune espagnole située en Catalogne

Patronyme 
 Stéphane Blancafort (1970-) : acteur français